

Lieux 
 Wernsdorf, village de Bavière en Allemagne ;
 Château Wernsdorf

Patronyme traduit en français 
 Théophile Wernsdorf I (l'ancien), (1668-1729), théologien et philologue allemand.
 Théophile Wernsdorf II (l'aîné), (1717-1774), philologue allemand, fils aîné de Théophile Werndorf (l'ancien).
 Jean Chrétien Wernsdorf, poète et écrivain allemand, frère de Théophile Wernsdorf II.
 Ernest-Frédéric Werndorf, (1718-1782), théologien allemand, frère de Théophile Wernsdorf II.
 Théophile Wernsdorf (le jeune), (1747-1802), philosophe et juriste allemand, fils de Théophile Wernsdorf II (l'aîné).

Patronyme allemand : Wernsdorf ou Wernsdorff 
 Gottlieb Wernsdorff (l'ancien)1668-1729, théologien et philologue allemand.
 Gottlieb Wernsdorf (l'ainé), (1717-1774), philologue allemand, fils aîné de Gottlieb Wernsdorff (l'ancien).
 Johann Christian Wernsdorf, poète et écrivain allemand, fils de Gottlieb Wernsdorff (l'ancien) et frère de Gottlieb Wernsdorf (l'aîné).
 Ernst Friedrich Werndorf, (1718-1782), théologien allemand, fils de Gottlieb Wernsdorff (l'ancien) et frère de Gottlieb Wernsdorf (l'aîné).
 Gottlieb Wernsdorf (le jeune), (1747-1802), philosophe et juriste allemand, fils de Gottlieb Wernsdorf (l'ainé).

Homonymie de patronyme